Barrington steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Kanada:
 Barrington (Nova Scotia)
 Barrington (Québec)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barrington (Florida), im Hillsborough County
 Barrington (Houston County, Georgia)
 Barrington (Newton County, Georgia)
 Barrington (Illinois)
 Barrington (Maryland), im Baltimore County
 Barrington (New Hampshire), im Strafford County
 Barrington (New Jersey), im Camden County
 Barrington (New York), im Yates County
 Barrington (Rhode Island), im Bristol County
 Barrington Center, im Cook County, Illinois
 Barrington Hills, im Cook County, Illinois
 Barrington Manor, im Anne Arundel County, Maryland
 Barrington Oaks East, im Hillsborough County, Florida
 Barrington Park, im Orleans Parish, Louisiana
 Barrington Ridge, im Hamilton County, Indiana

Orte in Südafrika:
 Barrington (Südafrika)

Sonstige:
 Barrington Island, anderer Name für Santa Fe (Galápagos), Galápagos-Insel
 Barrington Run, Fließgewässer im Marion County, Indiana
 Barrington Road Pond, See im Cook County, Illinois
 Barrington Bog Nature Preserve, Park im Lake County, Illinois
 Barrington Civic Center Historic District, Park im Bristol County, Rhode Island

Barrington ist der Familienname folgender Personen
 Charles Barrington (1834–1901), irischer Kaufmann und Bergsteiger
 Ernest James William Barrington (1909–1985), britischer Zoologe und Endokrinologe
 Joey Barrington (* 1980), englischer Squashspieler
 John Barrington-Ward (* 1928), britischer Segler
 Jonah Barrington (* 1941), irischer Squashspieler
 Michael Barrington (1924–1988), britischer Schauspieler
 Nicholas John Barrington (1934–2016), britischer Diplomat
 Reto Barrington (* 1952), kanadischer Skirennläufer
 Sam Barrington (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Simon Barrington-Ward (1930–2020), britischer Theologe, Hochschullehrer und Bischof von Coventry

Barrington steht für:
 Barrington Motors, britischer Automobilhersteller
 Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Atlaswerk zur antiken Geographie

im NRHP gelistete Objekte:
 Barrington Apartments, in Fargo, North Dakota, ID-Nr. 88000982
 Barrington Civic Center, in Barrington, Rhode Island, ID-Nr. 76000198
 Barrington Historic District, in Barrington, Illinois, ID-Nr. 86001047
 Barrington House, in Ennis, Texas, ID-Nr. 86002365

Siehe auch:
 Barrington Creek
 Barrington Hall
 Barrington Lake
 Barrington River
 Barrington Woods
 Vernon Louis Parrington (1871–1929), US-amerikanischer Historiker und Literaturwissenschaftler